Schwinger steht für:
 Schwinger (Kampfsport), weit ausgeholter Schlag in verschiedenen Kampfsportarten
 Ausübender der Schweizer Sportart Schwingen
 Bestandteil von Messeinrichtungen und Musikinstrumenten, siehe Biegeschwinger
 Bezeichnung für einen Ultraschall-Wandler, siehe Schallwandler

Schwinger ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schwinger (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Julian Seymour Schwinger (1918–1994), US-amerikanischer Physiker
 Wolfram Schwinger (1928–2011), deutscher Operndirektor

Siehe auch:
 Schwinger-Limit (Quantenelektrodynamik)
 Schwingers Quantenwirkungsprinzip
 Schwingen (Faserpflanzen)
 Swinger (Begriffsklärung)
 Oszillator (schwingungsfähiges System)